Алекса́ндр и Серге́й Сине́льники, братья-близнецы (родились  года, Западный Казахстан) — заслуженные путешественники России. В их послужном списке такие смелые экспедиции как "Вокруг света на мотоцикле «Урал» (2002—2004), «Гребной марафон через Индийский океан» (2005), «Семь пустынь мира на мотоцикле „ИЖ“» (2006—2008), «1000 км пешком по Западной Сахаре» (2010), «Кругосветное плавание на древнеславянской ладье „РУСИЧ“» (2010—2014), а также пешие походы и марафоны по пустыням Африки и Средней Азии, морские плавания по разным морям Планеты, восхождения на вершины гор, и пр.

Биография 
В 1981 году братья-близнецы Александр и Сергей Синельники поступили в Среднюю школу № 23 в городе Уральске, и окончили её в 1989 году. В этом же году поступили в Профессионально-техническое училище № 1, в Уральске, которое окончили 22 июня 1992 года.

С 1993 по 1995 год посещали курсы при Детской художественной школе. Занимались рисунком, декоративно-прикладным искусством, но более всего судомоделизмом, и изготовлением диорам — уменьшенных копий замков, гор, исторических эпизодов.

С 2004 года Сергей Синельник поступил в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ, Москва), на Миссионерский факультет. Закончил его и получил высшее богословское образование в 2011 году.

В 18 лет над братьями совершено Таинство Православного Крещения.

Мечтая о дальних странствиях, в 1999 году братья Синельники выучились на яхтенных рулевых 2 класса, в Тольятти, а затем — в 2002 году — на яхтенных рулевых 1 класса.

Сергей Синельник с 2001 года состоит в браке, имеет трёх детей.

Александр Синельник с 1998 года состоит в браке, имеет трёх детей.

Экспедиции 
С 2000 года проводили тренировки на Чёрном море, в порту Новороссийск. В качестве яхтенных рулевых приняли участие в морском плавании на парусной яхте, от порта Новороссийск до Греческого острова Хиос — 1350 морских миль.

В 2001 году Сергей Синельник принял участие, в качестве помощника капитана, в чемпионате России по парусному спорту, проходившем по маршруту — Азовское и Чёрное море, Таганрог — Сочи.

В 2002 году Сергей Синельник выступил организатором и вместе с братом Александром в составе команды парусной яхты осуществил экспедицию вокруг Европы, от порта Новороссийск до порта Санкт-Петербург. Протяжённость морского плавания составила 6000 морских миль (10000 км).

В 2002 году Сергей Синельник вместе с Тимуром Ибатуллиным совершил восхождение на высочайшую вершину азиатской части России — вулкан Ключевская Сопка, 4688 метров (полуостров Камчатка).

В 2003 году Сергей Синельник совершил восхождение на высочайшую вершину Европы — Эльбрус, 5652 метра, в рамках выполнения альпинистской программы «СЕМЬ вершин мира».

С 2002 по 2004 год Сергей Синельник выступал руководителем, организатором, и постоянным участником крупномасштабного международного проекта — впервые в мировой истории, Кругосветной экспедиции на мотоциклах «Урал» — 75 тысяч километров по Земле.

С 2002 по 2004 год Александр Синельник выступал в качестве постоянного участника и официального художника Кругосветной экспедиции на мотоциклах «Урал».

В 2004 году совершено восхождение на высшую точку Африки — гору Килиманджаро 5895 м.

В этом же году братья Синельники вступили в Творческий союз художников России.

В 2004 году Туристско-спортивный Союз России  (ТССР) наградил братьев Синельников Почётным знаком «Заслуженный путешественник России».

В 2005 году братья Синельники попытались пересечь Индийский океан на вёсельной гребной лодке «Русь». Ими было пройдено 850 миль, но вынуждены были прекратить экспедицию из-за поломки опреснителя воды.

В 2005 году под руководством Сергея Синельника в Петрозаводске, на знаменитой верфи «Варяг» , начато строительство парусно-гребной ладьи «Русич», аналога кораблей древних славян и варягов IX—XI веков домонгольского периода. В 2006 году на построенной ладье совершен переход «Из варяг — в персы» по Великому Волжскому пути и Каспийскому морю, протяженность которого составила 5500 км, и параллельный ход в 1000 км конницы от Тольятти до Астрахани.

В 2006 году Сергей Синельник награждён Русской Православной Церковью Орденом Святого Даниила Московского III-й степени.

2006—2007 годы — начало реализации экспедиционной программы «СЕМЬ ПУСТЫНЬ». Пройдены Кызылкум, Сирийская, Ливийская и Нубийская пустыни на отечественной мототехнике «ИЖ».

В 2007 году прошла подготовка и тренировки к сложнейшему плаванию через Индийский океан на вёсельной гребной лодке «РУСЬ». Братьям предстоят 4500 морских миль от Австралии до Африки. Старт в 2007 году пришлось отложить из-за длительного капитального ремонта лодки в Перте.

2008 год — третий этап экспедиции «СЕМЬ ПУСТЫНЬ Мира». Прохождение пустынь Чалби (Кения), Калахари (Ботсвана) и Намиб (Намибия). Успешное завершение проекта «СЕМЬ Пустынь Мира на отечественной мототехнике»;

В 2008 году началась подготовка к старту плавания через Индийский океан на древнеславянской ладье «РУСИЧ».

2008 год— Пешая экспедиция «ПЕРЕХОД сквозь пустыню Рын-Пески-2008» (Западный Казахстан). 250 км пешком по междуречью Урала и Волги, в некогда закрытом для туризма районе.

2009 год — Сергей Синельник участвует в плавании на яхте «Лена» в проекте «Под парусами Северным морским путём-2008-2010» в команде финского яхтсмена Вели Кяркайнена от Исландии до Копенгагена.

В 2010 году состоялась экспедиция «1000 км пешком по Западной Сахаре-2010» без автомобильной поддержки. Братья Синельники стартовали в городке Эль Аюн и прошли маршрут в южном направлении до перекрёстка трассы N-1 на Бир Гандус и на станцию Гергерат вблизи границы с Мавританией.

Август — ноябрь 2010 года — 1 этап уникального плавания на древнеславянской ладье «РУСИЧ», посвящённого великому первопроходцу Афанасию Никитину. Дружина из 11 человек прошла 4500 морских миль от Тольятти, по рекам Волга и Дон, через Чёрное, Мраморное, Средиземное, Красное моря, в Индийский океан, до порта Салала в Султанате Оман (Аравийский полуостров).

Май — июль 2011 года — 2 этап плавания на древнеславянской ладье «РУСИЧ», посвящается великому путешественнику XIX века, исследователю Н. Н. Миклухо-Маклаю. Ладья с дружиной из 9 человек прошла по маршруту Порт Салала (Султанат Оман) — Индия — Шри Ланка — Никобарские острова — Малайзия.

Сентябрь — ноябрь 2011 года — 3 этап плавания на древнеславянской ладье «РУСИЧ», из порта Сапун (Таиланд) сквозь Индийский океан до Австралии.

2012 весна — Экспедиция «Плато Устюрт-2012: пешком от моря и до моря».
Преодоление 600 километров от Каспийского до Аральского моря по
территории Казахстана.

2012 осень — старт экспедиции «Вокруг Австралии на ладье РУСИЧ-2012».
Выход из порта Дарвин, плавание по часовой стрелке вокруг Зелёного
континента. 2500 миль до порта Брисбэн с заходами в 2 реки: Ливерпуль и Кинг. Приостановка плавания до января 2013 в Брисбэне.

2012 — засл. путешест. РФ Сергей СИНЕЛЬНИК получил в Московской яхтенной школе Международное свидетельство ITY (International Yacht Training) яхтенного капитана открытого моря — International Yachtmaster Offshore;

2013 — успешное продолжение путешествия «Вокруг Австралии по часовой
стрелке», от Брисбена на юг, через Сидней и далее — до Тасмании. При пересечении Бассова пролива установлен новый мировой рекорд суточного перехода для судов такого класса: 155 миль!

2013 — экспедиция на ладье «РУСИЧ» участвует в двух грандиозных Международных фестивалях: «Фестиваль деревянных судов» и «Фестиваль судов с прямым парусным вооружением» в порту Хобарт (Тасмания) — февраль и сентябрь;

2013 — братья Синельники возглавили строительство Православного Храма Воскресения Господня на острове Тасмания — октябрь-декабрь;

2013 — плавание на ладье РУСИЧ от Тасмании до порта Ньюкасл (озеро Макуори): 1000 миль вдоль восточного побережья Австралии;

2014 — Экспедиция "По каналам и рекам Европы на древнеславянской ладье РУСИЧ: от Северного моря до Средиземного. Международный экипаж прошёл 1000 миль по внутренним водам Бельгии, Голландии и Франции, и 2000 миль по четырём морям Средиземноморья до Румынии.

2014 — Международная экспедиция «Погружение в пустыню: Намиб-2014». Экспериментальный пеший переход в 250 км сквозь пепельные каньоны Намиба с выходом на Берег Скелетов к Атлантике.

2014 — участие в Экспедиционном волонтёрском кино-фото-проекте «Неисчезающая память»: участие в съёмках документального фильма по местам утраченных Православных храмов Псковской области;

2015 — организация и проведение Международной спортивно-технической экспедиции «Вглубь САХАРЫ: ИСПЫТАНИЕ-2015» на мотовездеходах CFMOTO по территориям Марокко, Мавритании, Сенегала, Мали и Кот д Ивуара(Берег Слоновой Кости);

2016 - Международная экспедиция "Тасмания-2016: ПРОДОЛЖЕНИЕ..." - строительство Православной церкви на острове Тасмания и пеший переход по южной части острова;

2017 - Международная экспедиция "Австралия-2017: притяжение пустынь": пеший маршрут в 325 км по пустыне Виктория и плато Налларбор. В команде вместе с братьями Синельниками казахстанский путешественник, художник-кузнец Ербол Кенжегалиев;

2017 - Строительство в Петрозаводске, спуск на воду и выход в Кругосветное плавание поморской трёхмачтовой парусной лодии "Пилигрим";

2018 - Пеший маршрут 250 км по пустыне Намиб. Проект проходил в рамках Международной акции "Против браконьерства в Намибе";

2018 - Завершён маршрут "Вокруг Европы" в рамках Кругосветки поморской лодии "Пилигрим": судно достигло Канарских островов и готовится к пересечению Атлантического океана;

2019 - лодия "ПИЛИГРИМ" пересекла Атлантический океан и продолжает Кругосветку: сначала по Карибскому морю, затем вдоль восточного побережья США на север;

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт братьев Синельников, http://www.sinelniki.ru 
 Журнал Yacht Russia, http://www.yachtrussia.ru/ 
 Сайт Туристско-спортивного Союза России, http://www.tssr.ru/ 

Путешественники России
Заслуженные путешественники России
Мореплаватели России
Участники кругосветных путешествий
Близнецы по алфавиту
Братья-близнецы